Topete ist der Familienname folgender Personen:

 José Luis Aramburu Topete (1918–2011), spanischer General
 Juan Bautista Topete (1821–1885), spanischer Admiral und Politiker